Колом () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колом, Антонио (род. 1978) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Колом, Жоан (1921—2017) — испанский фотограф.
 Колом Кабальерос, Альваро (1951-2023) — президент Гватемалы с 14 января 2008 по 14 января 2012 года.

См. также 
 Колумб (значения)
 Сент-Колом — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания.